Maraton för damer vid olympiska sommarspelen 1992 i Barcelona avgjordes den 1 augusti.

Medaljörer

Resultat

Referenser
Resultat

Friidrott vid olympiska sommarspelen 1992